Helleberg är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Axel Helleberg
Berndt Helleberg
Folke Helleberg
Gösta Helleberg
Jessica Helleberg
Theodor Helleberg

Se även
Hälleberg, by i Jämtland

Svenska efternamn